Eruca kan avse:
 Eruca (släkte) – ett släkte ringmaskar
 Eruca – det vetenskapliga namnet på Senapskålssläktet